Física i Química: l'erg és una unitat d'energia del sistema cgs.
 Àrab: un Erg és equivalent a un mar de dunes.
 Vegeu també:
 Erg Chebbi
 Gran Erg
 Gran Erg Oriental